Anonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Anonsaari (ö, lat 60,94, long 26,87), Kymmenedalen, Kouvola, 
 Anonsaari (ö, lat 61,00, long 27,09), Kymmenedalen, Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar